Anni di piombo è un'espressione usata in molti Paesi per indicare un periodo storico caratterizzato da attivismo politico violento teso a minare la legittimità della democrazia.

Tale espressione deriva dal film tedesco Die Bleierne Zeit, del 1981, che tratta dell'esperienza della Germania occidentale, in particolare della Rote Armee Fraktion.
 Anni di piombo – Argentina
 Anni di piombo – Belgio
 Anni di piombo – Brasile
 Anni di piombo – Francia
 Anni di piombo – Germania
 Anni di piombo – Grecia
 Anni di piombo – Italia
 Anni di piombo – Marocco
 Anni di piombo – Spagna
 Anni di piombo – film del 1981 di Margarethe von Trotta

Note